Спенсер-Черчилль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Спенсер-Черчилль, Анна Фрэнсис (в девичестве Вейн; 1822—1899) — британская аристократка.
 Спенсер-Черчилль, Джон (1880—1947) — британский военный и бизнесмен.
 Спенсер-Черчилль, Джон Альберт Уильям, 10-й герцог Мальборо (1897—1972) — британский аристократ и английский пэр.
 Спенсер-Черчилль, Джон Джордж Вандербильт Генри, 11-й герцог Мальборо (1926—2014) — английский аристократ и английский пэр.
 Спенсер-Черчилль, Джон Уинстон, 7-й герцог Мальборо (1822—1883) — британский аристократ и государственный деятель.